Суперліга Албанії 2002–2003 — 64-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдвадцяте стала Тирана.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Тирана) взяв участь у Кубка УЄФА 2003—2004 як переможець Кубку Албанії 2002—2003.
2. Клуби Люшня та Аполонія закінчили сезон з однаковою кількістю очок, тому був організований додатковий матч для визначення команди, що залишить Суперлігу.

Позначення:

Результати

Плей-оф

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 травня 2003

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Албанії на soccerway 
 Суперліга Албанії на rsssf  

2002—2003
Албанія
Албанія